Geschichte der chinesischen Philosophie bezeichnet:

die Geschichte der chinesischen Philosophie im Allgemeinen

die chinesischen philosophiegeschichtlichen Werke:

Geschichte der chinesischen Philosophie (Xie Wuliang), chin. 中国哲学史, von Xie Wuliang 謝无量 (1884–1964), Zhonghua shuju 1916 
Geschichte der chinesischen Philosophie (Feng Youlan), chin. 中国哲学史, von Feng Youlan (1895–1990), Commercial Press 1934
Geschichte der chinesischen Philosophie (Ren Jiyu), chin. 中国哲学史, von Ren Jiyu 任继愈 (1916–2009), Renmin chubanshe 1963